Свен-Роальд Нюстё (; ) — норвежский луле-саамский политический деятель из региона Тюсфьорд, президент в течение двух сроков Саамского парламента Норвегии (1997—2005).

Примечания

Ссылки 
  
 

Политики XX века
Политики XXI века
Саамские политики